Virtueller Server oder englisch Virtual Server bezeichnet:

 eine virtuelle Maschine, die als Server genutzt wird
 die Virtualisierungssoftware Microsoft Virtual Server
 die Lastverteilungssoftware Linux Virtual Server
 die Möglichkeit, eine auf einem bestimmten Port eingehende Verbindung an einen anderen Port weiterzuleiten, siehe Portweiterleitung